Ziggy steht für:
 Ziggy (Elefant), Asiatischer Elefant
 Ziggy (Cartoon), US-amerikanischer Cartoon von Tom Wilson (Cartoonist)
 Ziggy Stardust, fiktive Figur von David Bowie

Ziggy ist der Vor- oder Bühnenname folgender Personen:
 Ziggy Marley (* 1968), jamaikanischer Reggaemusiker und Songwriter
 Ziggy X (eigentlich Thomas Fenske), deutscher DJ und Produzent

Siehe auch:
 Ziggy Marley and the Melody Makers
 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
 Zig
 Zygi